Port lotniczy Al-Ubajid (IATA: EBD, ICAO: HSOB) – port lotniczy 3,5 km od Al-Ubajid, w stanie Kordofan Północny, w Sudanie.

Linie lotnicze i połączenia

Linki zewnętrzne 
  - stan na październik 2006

Al-Ubajid
Al-Ubajjid